Desa Sirnagalih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sirnagalih (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,86, long 107,13), 
 Desa Sirnagalih (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,48, long 107,10), 
 Desa Sirnagalih (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,91, long 107,33), 
 Desa Sirnagalih (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,64, long 106,77), 
 Desa Sirnagalih (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Sirnagalih (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,62, long 108,08), 

Robotskapade Indonesienförgreningar